DARK — видеоигра, разработанная в 2013 году компанией Realmforge Studios для Microsoft Windows и Xbox 360. Игра представляет собой боевик с элементами ролевой игры и стелс-экшена. Главный герой по имени Эрик Бейн, страдающий амнезией, сражается со своими вампирами-коллегами и пытается вспомнить своё прошлое.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный трейлер игры
 Официальная страница локализованной версии DARK

Компьютерные игры 2013 года
Игры для Windows
Steam-игры
Стелс-экшены
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Компьютерные игры, изданные «Букой»